Cappadocië, een Romeinse provincie
Cappadocië, een streek in Turkije
Cappadocia (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie L'Aquila